Otto Wünsche ist der Name folgender Personen:
* Otto Wünsche (Biologe) (Friedrich Otto Wünsche; 1839–1905), deutscher Pilzkundler 
 Otto Wünsche (Marineoffizier) (1884–1919), deutscher U-Boot-Kommandant
 Otto Wünsche (Mediziner), deutscher Arzt 

Otto Wünsche steht für:
 Otto Wünsche (Schiff, 1940), deutsches U-Boot-Begleitschiff